CYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuyo (Filippine)